Dezoito - o número
18 — o ano 18 d.C
18 (álbum)

0018